Coniophora — рід грибів родини Coniophoraceae. Назва вперше опублікована 1815 року.

Класифікація 
До роду Coniophora відносять 130 видів:

Примітки

Джерела 
 De Candolle, A.P. 1815. Flore française. 6:1-662 - P.34

Роди грибів
Агарикоміцети